Asteroschematidae är en familj av ormstjärnor. Asteroschematidae ingår i ordningen Euryalida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Asteroschematidae 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Asteroschematidae